Secure Digital Card — cartão de memória e armazenamento conhecido como cartão SD
 Dakota do Sul — estado do Estados Unidos 
 Super deformed — estilo de desenho de mangá onde as proporções do personagem são alteradas para enfatizar as emoções do mesmo
 Sicherheitsdienst — serviço de segurança da Alemanha na era nazista
 Soldado — portador da patente mais baixa de uma corporação militar
 Super Dragões — claque de apoio ao Futebol Clube do Porto
 Televisão de definição padrão — padrão de qualidade inferior à alta definição, referido em inglês como standard definition
 Solidariedade (partido político) — cuja sigla foi SD até 2016

Desambiguações de siglas